Het Aziatisch kampioenschap basketbal van 2013 vond plaats in de periode van 1 tot en met 11 augustus 2013 in Manilla en Pasay in de Filipijnen. Oorspronkelijk was het toernooi toegewezen aan Libanon. Omdat de veiligheidssituatie daar te wensen overliet, werd besloten om uit te wijken naar de Filipijnen. Het was de 27e editie van het Aziatisch kampioenschap basketbal, en het was de derde keer dat het in de Filipijnen plaatsvond.

Er werd gespeeld op twee speellocaties in Metro Manila. Na de voorronde waarin de teams in vier groepen tegen elkaar speelden, werd in de groepsfase bepaald welke teams zich kwalificeren voor de knock-outfase voor plek 1 tot en met 8. In de finale werd gastland Filipijnen verslagen door de grote favoriet Iran. Zuid-Korea won het brons en kwalificeerde zich daardoor net als de twee finalisten voor het wereldkampioenschap basketbal 2014 in Spanje.

Kwalificatie 
Op basis van de regels van FIBA Asia had elk van de vier zones recht op twee plekken. Daarnaast waren gastland China en Stanković Cup-houders Libanon automatisch gekwalificeerd. De overige vier plaatsen werden verdeeld op basis van de prestaties van de landen tijdens de Stanković Cup 2010.

Loting 
Tijdens de loting op 6 juni in het Manila Hotel in de Filipijnse hoofdstad Manilla werden de 16 deelnemende landen verdeeld over vier groepen.

Nadat Libanon zich oorspronkelijk had gekwalificeerd voor het Aziatisch kampioenschap 2013 door tweede te worden bij het West-Aziatische basketbalkampioenschap, werd het team later uitgesloten nadat Libanon door de FIBA werd geschorst. Oorspronkelijk werd Irak uitgenodigd als vervanger voor Libanon. Toen Irak de uitnodiging afsloeg wegens een te korte voorbereidingstijd, werden de Verenigde Arabische Emiraten uitgenodigd. Ook zij sloegen de uitnodiging echter af. Daarop werd besloten het toernooi met 15 landen te gaan spelen. Hierdoor waren alle teams in groep B direct verzekerd van het bereiken van de volgende ronde.

Voorronden

Groep A

Groep B

Groep C

Wedstrijden om de 1e–8e plek

Kwartfinales

Halve finales 5e tot 8e plek

Halve finales

7e plek

5e plek

3e plek

Finale

Eindrangschikking

Externe links 
  Officiële website

Basketbalwedstrijd
Sportevenement in de Filipijnen
Basketbal in 2013
Basketbal in de Filipijnen